

Anno 
 489 o 489 a.C.

Codici 
 489 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Hemingford Abbots, nel Cambridgeshire, in Inghilterra

Matematica 
 489 – numero